Zaruddia () – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie krasiłowskim, nad Bużokiem. W 2001 roku liczyła 124 mieszkańców.

Przypisy 

Wsie w obwodzie chmielnickim